Piano del Lago ima više značenja:
 Piano del Lago, Cosenza
 Piano del Lago, Potenza